In het algemeen de inheemse bevolking van een land
 Meer specifiek de inheemse bevolking van Nederlands-Indië, zie: Inlander (Nederlands-Indië)